Йоахімсталь () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Барнім. Центр об'єднання громад Йоахімсталь.

Площа — 120,18 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Міста Бранденбургу